Kopito je lahko:

 Kopito - roževinasti del nog kopitarjev
 Kopito (orožje) - leseni ali plastični del dolgocevnega orožja
 Kopito (orodje) - čevljarski pripomoček

 Kopito, Višegrad (Bosna in Hercegovina)
 Kopito, Glasinac (Bosna in Hercegovina)
 Kopito, Cetinje (Črna gora)
 Kopito, Danilovgrad (Črna gora)